

О-Галле — місто в окрузі Данн, штат Вісконсин
 О-Галле — місто в окрузі Сент-Круа, штат Вісконсин